Альдеалисес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 6,33 км². Население — 24 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Aldealices

Города Сории
Муниципалитеты Сории